Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Fitzgerald e Johan Kriek erano i detentori del titolo, ma solo Fitzgerald ha partecipato in coppia con Anders Järryd.

Fitzgerald e Järryd hanno perso nel 2º turno contro Tomas Nydahl e Olli Rahnasto.

Ken Flach e Robert Seguso hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Kevin Curren e David Pate.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Kevin Curren /  David Pate (finale)

 Scott Davis /  Jim Grabb (quarti di finale) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale) 
 Martin Davis /  Brad Drewett (primo turno) 
 Andrew Castle /  Robert Van't Hof (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1989